Jumping Jacks (film), een Amerikaanse film uit 1952
 Jumping Jacks (danceact). een Nederlandse jumpact van DJ Arnoud en DJ Jesse